Somnia („Träume“, Plural zu lateinisch somnium) ist:

 in der römischen Mythologie die Entsprechung der griechischen Oneiroi, der Personifikation der Träume
 ein Tagebuch von Walter Kempowski, siehe Somnia (Kempowski)
 der vierte Teil (Ergänzungsband) der Roman-Trilogie Lycidas (Roman) von Christoph Marzi

Siehe auch
 Somnium (Begriffsklärung)